Crawley est un nom propre d'origine anglo-saxonne.

Toponyme

Crawley, ville du comté du Sussex de l'Ouest.
 Crawley (circonscription britannique), circonscription électorale incluant cette ville.
 Crawley Town Football Club, club sportif de cette ville.
 Husborne Crawley, village et paroisse civile du Central Bedfordshire.

Crawley, banlieue de Perth en Australie-Occidentale.

Patronyme 

 Angela Crawley (1987-), femme politique britannique.
 Christine Crawley (1950-), femme politique britannique.
 Frank Radford Crawley (1911-1987), producteur de cinéma, réalisateur et directeur de la photographie canadien.
 Walter Crawley (1880-1940), joueur britannique de tennis.
 Judith Crawley, scénariste, réalisatrice, monteuse et directrice de la photographie canadienne.
 Judith Lermer Crawley (1945-), photographe et activiste féministe canadienne.
 William Crawley-Boevey (1960-), mathématicien anglais.